I Luv It – singolo di Psy del 2017
 I Luv It – singolo di Young Jeezy del 2006